Mazauric est un nom porté notamment par :

 Félix Mazauric (1868-1919), pionnier français de l'archéologie et de la spéléologie ;
 Lucie Mazauric (1900-1983), conservatrice de musée française ;
 Claude Mazauric (1932- ), historien français ;
 Simone Mazauric (1945), épistémologue et philosophe française ;
 Marion Mazauric (1960- ), éditrice française ;
 Eva Mazauric, actrice française.